

Лика (, від лъка — «лука», «луг») — болгарський топонім:
 Лика — село в Бургаській області. Входить до складу общини Поморіє.
 Лика — село в Смолянській області. Входить до складу общини Смолян.

Лика — історична область у серединній частині Хорватії
 Лика — річка в Хорватії

Див. також 
 Ліка (значення)